Kasteel Planckendael
 station Planckendael, toekomstig spoorwegstation
 ZOO Planckendael